Sopotskinskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Hrodnas voblast, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Minsk.

Trakten runt Sopotskinskiy Rayon består till största delen av jordbruksmark. Runt Sopotskinskiy Rayon är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Hrodna voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll